Abhijaan (inne tytuły: "Abhijan", "The Expedition") to indyjski dramat zrealizowany w 1962 roku przez bengalskiego reżysera Satyajit Ray. W jednej z głównych ról do dziś grająca w Bollywoodzie – Waheeda Rehman

Obsada 
 Soumitra Chatterjee – Narsingh
 Waheeda Rehman – Gulabi
 Ruma Guha Thakurta – Neeli
 Gyanesh Mukherjee – Josef
 Charuprakash Ghosh – Sukhanram
 Robi Ghosh – Rama
 Arun Roy – Naskar
 Shekhar Chatterjee – Rameshwar
 Ajit Banerjee – Banerjee
 Reba Devi – Joseph's mother
 Abani Mukherjee – Lawyer

Linki zewnętrzne 
 Okładka DVD
 
 http://www.molodezhnaja.ch/abhijan.htm 

Filmy w języku bengalskim
Filmy w reżyserii Satyajita Raya
Indyjskie dramaty filmowe
Indyjskie filmy kina artystycznego
Indyjskie filmy z 1962 roku